Sant Jordi kan syfta på:

 Sant Jordi – katalanskt namn för en kristen martyr och, enligt traditionen, romersk soldat i Palestina, se Sankt Göran
 Sant Jordi (kommun) – en kommun i provinsen Província de Castelló i Spanien
 Sant Jordi (ort) – en ort i kommunen
 Sant Jordi Desvalls – en ort i provinsen Província de Girona i Spanien